11-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Дніпропетровську з 12 по 31 грудня 1939 року. Змагання відбувалися у центрі міста на проспекті Карла Маркса.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 16 шахістів.

Набравши 12 очок з 15 можливих (+10-1=4), вдруге поспіль чемпіоном України став Ісаак Болеславський з Дніпропетровська.

Інші призові місця за киянами: друге місце — Овсій Поляк (11½ очок), третє місце — Олександр Константинопольський (10½ очок).

Дворазовий чемпіон України 1928 та 1933 років Володимир Кирилов посів 6 місце.

Вперше у чемпіонаті України взяли участь майбутній претендент на світову шахову корону 15-річний Давид Бронштейн, а також 16-річний Ісаак Липницький, у майбутньому дворазовий чемпіон України 1949 та 1956 років. У підсумку Липницький посів 7 місце (8 очок), а Бронштейн розділив 8-9 місця (7½).

Як і в попередньому році, турнір відзначився безкомпромісною боротьбою та високою результативністю, зі 120 зіграних партій, 82 — закінчилися перемогою однієї з сторін (68,3%).

Турнірна таблиця

Література 
 Всеукраїнський шаховий журнал «Вертикаль» № 11—12/99, стор. 51-53

Посилання 
 Таблиця чемпіонату

1939 у шахах‎
1939 в Україні
Грудень 1939
Чемпіонати УРСР із шахів